

Patronyme 

 Alexander Posey (1873-1908), écrivain et homme politique américain (maskoki)
 Bill Posey (1948-), homme politique américain
 Buster Posey (1987-), joueur de baseball américain 
 James Posey (1977-), joueur de basketball américain
 John Posey (1956-), acteur et scénariste américain
 Parker Posey (1968-), actrice américaine
 Parker McKenna Posey (1995-), actrice américaine
 Tyler Posey (1991-), acteur américain

Toponyme 

 Posey, «  » de Californie
 Comté de Posey, comté de l'Indiana, aux États-Unis
Patronyme anglais